XTS – codice valutario ISO 4217 riservato come "codice a scopo di test"